Plaats in Indonesië
 Talok (Kresek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tangerang in de provincie Bantam
 Talok (Pangkah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Talok (Dlanggu), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java
 Talok (Kalitidu), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Talok (Turen), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java